Към 1 януари 2010 в Дания има общо 86 населени места със статут на град. Тридесет от тях са с население над 20 хиляди души. Общо 14 града изграждат столичната метрополия Копенхаген и в повечето случаи не се представят като отделни населени места, но тук те са представени като отделни административни единици (предградия и сателитни градове). След административната реформа от 1 януари 2007 13те амта са слети в 5 региона, а общините са намалени от 270 на 98. В новосъздадената Столична област живее около 30% от населението на Дания или около 1 650 000 души, от които едва 528 хиляди в самия столичен град.

1 = Включени са само градове с население над 20 хиляди души.
2 = Йолстюке-Стенльосе е нов град, създаден след обединяването на Йостелстюке и Стенльосе на 1 януари 2010. 
3 = Хьорсхолм влиза в състава на няколко общини.
a = Град в състава на столичната метрополия.
b = Град в състава на метрополия Олбор.

Източници 

 
Дания